Nejvyšší správní soud je vrcholný článek správního soudnictví v některých státech, například Finsku, Rakousku, Polsku a Česku, v minulosti například v první Československé republice.

Historie 
Správní soudnictví vzniklo v habsburské monarchii, kdy byl ustaven ve Vídni předlitavský Správní soudní dvůr dle zákona č. 36/1876 ř. z. Správní soudnictví bylo jednoinstanční a koncentrované. Jeho judikatura je soustředěna zejména ve sbírce Adama Budwińského (Budwińského sbírce).

Československý Nejvyšší správní soud byl zřízen v Praze roku 1919 a zejména v době, kdy v jeho čele stál Emil Hácha, si získal vysoké renomé, judikaturu publikoval v tzv. Bohuslavově sbírce. Působil i v době Protektorátu Čechy a Morava, naopak na samostatném Slovensku vznikl Nejvyšší správní soud Slovenské republiky, který pokračoval i po válce vedle pražského Nejvyššího správního soudu jako výraz slovenské autonomie. Oba soudy byly roku 1948 spojeny v jeden se sídlem v Bratislavě, k 1. lednu 1953 bylo ale celé samostatné správní soudnictví zrušeno, nadále existovalo jen správní kolegium Nejvyššího soudu.

Česko 

Nejvyšší správní soud sídlí v Brně a spolu s Nejvyšším soudem tvoří nejvyšší článek soustavy soudů v Česku. Rozhoduje ve věcech správních o mimořádných opravných prostředcích, tj. o kasačních stížnostech. Mimoto tomuto soudu přísluší i určitá zvláštní agenda, např. rozhodování ve věcech volebních, o rozpuštění, pozastavení nebo znovuobnovení činnosti politických stran a hnutí nebo o některých kompetenčních sporech. Jeho činnost byla zahájena až v roce 2003, prvním předsedou se stal JUDr. Josef Baxa.

Související články 
 Nejvyšší správní soud České republiky
 Nejvyšší správní soud Slovenské republiky
 Nejvyšší správní soud Československa
 Nejvyšší soud

Externí odkazy 
 

Soudy
Správní právo
Procesní právo